

Codici 
 imy – codice ISO 639-3 della lingua miliaca

Informatica 
 .imy – estensione di iMelody